Municipio de Denison puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Denison (condado de Lawrence, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Denison (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.